Dal Negro ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Dal Negro (1931–2012), italienischer Verwaltungswissenschaftler
 Salvatore Dal Negro (1768–1839), italienischer Physiker
 Silvia Dal Negro (* 1968), italienische Sprachwissenschaftlerin 

Dal Negro steht für:

 Dal Negro (Unternehmen), italienischer Spielkartenhersteller

Siehe auch:
 Del Negro